Rinconada (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy
Rinconada (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso
Rinconada (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
La Rinconada, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla